Bleeding Edge steht für:

 Bleeding Edge (Computerspiel), Computerspiel von Ninja Theory (2020)
 Bleeding Edge (Roman), Roman von Thomas Pynchon (2013)